Эльза Триоле (, урождённая Элла Юрьевна Каган; 24 сентября 1896, Москва — 16 июня 1970, Сент-Арну-ан-Ивелин) — русская и французская ,  еврейского происхождения. Лауреат Гонкуровской премии (1944). Младшая сестра Лили Брик.

Биография 
Дочь Урия Александровича Кагана, присяжного поверенного при Московской судебной палате.  Мать, Елена Юльевна Берман, родом из Риги, окончила Московскую консерваторию.

Эльза Триоле — младшая сестра Лили Брик, которую она в 1915 году познакомила с Маяковским.

В 1918 году вышла замуж за французского офицера Андре Триоле и уехала с ним во Францию. В 1922 году занялась литературным творчеством. Выпустила произведения «На Таити», «Земляничка» и другие. Способствовала переходу Луи Арагона на коммунистические позиции. 28 февраля 1939 года вышла замуж за Луи Арагона в мэрии I округа Парижа, свидетелями были Жорж Садуль и . В годы Второй мировой войны находилась в оккупированной Франции на нелегальном положении. После войны совместно с Арагоном многократно посещала СССР, где издавалась большими тиражами: «Нейлоновый век», «Незваные гости» и так далее. В 1969 году после публикации в советской печати статей, дискредитирующих Лилю Брик, отношения Арагона и Триоле с советской властью обострились.

В январе 1970 году был опубликован последний роман Эльзы Триоле — «Соловей умолкает на заре». В июне того же года она умерла от сердечной недостаточности.

В творчестве других писателей 
 У Эльзы были невероятно красивые глаза. Арагон посвятил им целую поэму («Les Yeux d’Elsa»). Анри Матисс нарисовал картину «Глаза Эльзы», а Ив Сен-Лоран, вдохновлённый этим необычайным подарком природы, создал костюм.

В глубинах глаз твоих, где я блаженство пью,
Все миллиарды звёзд купаются, как в море.
Там обретает смерть безвыходное горе,
Там память навсегда я затерял свою.
И если мир сметёт кровавая гроза,
И люди вновь зажгут костры в потёмках синих,
Мне будет маяком сиять в морских пустынях
Твой, Эльза, дивный взор, твои, мой друг, глаза.

 Холодности Эльзы посвящён роман в письмах Виктора Шкловского «ZOO или письма не о любви».
 О своих встречах с Луи Арагоном и Эльзой Триоле Л. Пантелеев написал рассказ «Гостиница „Лондонская“».

Награды 
 орден «Знак Почёта» (16.12.1967)

Библиография 
 1925 На Таити. Л. «Атеней», 1925 г.
 1926 Земляничка, М. «Круг», 1926 г.
 1928 Защитный цвет, М. «Федерация», 1928 г.
 1938 Bonsoir Thérèse
 1939 Maïakovski
 1942 Mille regrets
 1943 Le Cheval blanc
 1944 Qui est cet étranger qui n’est pas d’ici? ou le mythe de la Baronne Mélanie
 1945 Le Premier accroc coûte 200 francs, Prix Goncourt
 1946 Personne ne m’aime
 1947 Les Fantômes armés
 1948 L’Inspecteur des ruines
 1953 Le Cheval roux ou les intentions humaines
 1954 L’Histoire d’Anton Tchekov
 1956 Le Rendez-vous des étrangers
 1956 
 1956 
 1957 Le Monument
 1958 
 1959 Roses à crédit
 1960 Luna-Park
 1960 
 1960 
 1961 Les Manigances
 1961 
 1962 L'Âme
 1963 
 1965 Le Grand jamais
 1967 
 1968 Ecoutez-voir
 1968 Marina Tsvetaeva poemes traduits par Elsa Triolet
 1969 La Mise en mots
 1970 Le Rossignol se tait à l’aube
 1992 
 1994 
 1994 
 1994 
 1994 
 1994

Примечания

Литература 
 Спендель Д. Строительницы струн. Женщина, творчество, литература. СПб.: «Петербург-XXI век», 2007. С.155-173.
 Lilly Marcou, Elsa Triolet, les yeux et la mémoire, Paris, Plon, 1994, 419 p.
 Unda Hörner Die realen Frauen der Surrealisten : Simone Breton, Gala Éluard, Elsa Triolet Suhrkamp Verlag, Mannheim 1996.- 236 S. ISBN 3-927901-74-1
 Маяковский в переводе Н. Семонифф, 2012. ISBN 978-1-4675-2067-6

Ссылки 
 Биографические сведения
 Произведения Эльзы Триоле в электронной библиотеке Альдебаран
 [www.infrance.ru/france/stars/elsa/elsa.html Жизнь Замечательных Французов, Глаза Эльзы]

Французские писатели
Родившиеся в Москве
Родившиеся в 1896 году
Умершие в 1970 году
Коммунисты Франции
Возлюбленные Владимира Маяковского
Лауреаты Гонкуровской премии
Литераторы, известные под псевдонимами
Русские писатели XX века
Деятельницы культуры Серебряного века
Русские эмигранты первой волны во Франции
Многоязычные писатели
Похороненные в департаменте Ивелин